Rakusa ist der Familienname folgender Personen: 

 Ilma Rakusa (* 1946), Schweizer Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Literaturübersetzerin
 Stanisław Rakusa-Suszczewski (* 1938), polnischer Polarforscher

Sonstiges:
 Rakusa Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis